Вектор може да се односи на:

 Вектор, основно значење
 Вектор (инфекције)
 Вектор (бенд)